«Проклятие Ведьмака» () — вторая книга серии «Хроники Уордстоуна» британского писателя Джозефа Дилейни.

Сюжет 

Книга начинается со связывания домового-потрошителя в Хоршоу. Хотя Том справился - посадил домового в яму, жертва, священник отец Грэгори (брат Ведьмака) умирает от шока. Его хоронят в Пристауне, куда пошли Ведьмак с Томом, чтобы засвидетельствовать своё почтение и, наконец, заняться древним демоном, запертым в катакомбах под городом. Этот демон, известный как Лихо, давно там сидел и стал гораздо сильнее.

Том попадает в катакомбы, чтобы проскользнуть внутрь тюрьмы незамеченными, но ему удается освободить только Алису, которую тоже посадили в тюрьму. Другой брат Ведьмака, слесарь Эндрю прячет их в дом с призраком в городе, и они там засыпают. Лихо приходит искушать их, но Том сопротивляется. Он просыпается, чтобы найти Алису у серебряных врат, где она признается, что она совершила сделку с Лихо, чтобы он мог помочь ей. Она помогает сохранить жизнь Ведьмаку и другим заключенным приговоренным к сожжению.

Том приводит Ведьмака к своей матери, которая исцеляет Грегори, а затем они отправляются, чтобы найти кладбище Сегантии, первых людей, которые были связаны с Лихо. Нэйз, рассказывает им, что он тоже заключил договор с Лихо, так что если бы тот был освобожден и затем заново введенным в  его тюрьму, он должен был быть привязан там до конца своего существования.

Ведьмак берет Алису обратно в катакомбы. Том тайно следует за ними после открытия письма от матери, где она писала, что Ведьмак и Алиса могут умереть.

После того как Алиса призывает Лихо. Он негодует. Лихо побеждает, но не убивает Ведьмака, так как Том связывает его с серебряной цепью, которую дала ему его мать во время своего последнего визита. Лихо пытается вырваться, чтобы поколебать его, но Том убивает его, чуть не погибая сам. Алиса и Ведьмак выносят Тома из катакомб, где Алиса пытается вернуть его к жизни.

В конце Алиса признается Тому, что по условия её договора с Лихо, он не мог причинить вреда Тому или его учителю.

Основные персонажи 
 Том Уорд — ученик Ведьмака
 Джон Грегори — Ведьмак, охраняющий землю от зла и усмиряющий нечисть
 Алиса Дин — ведьма, подруга Тома
 Ламия/Ценобия — мать Тома
 Джек Уорд — брат Тома
 Элли Уорд — жена Джека
 Мэри Уорд — дочь Джека и Элли
 Эндрю Грегори — брат Ведьмака
 Отец Грегори — священник, брат Ведьмака
 Лихо — могущественный враг Ведьмака
 Отец Кэрнс — священник, кузен Ведьмака
 Брат Питер — садовник при храме, друг Тома

Отзывы 
Книга в целом получила положительные отзывы и оценку 4,10/5 на Goodreads, что выше оценки предыдущей книги серии.

Фанатами книга была принята в целом неплохо: хотя сюжет ещё до конца не ясен, Дилейни уже обрисовал основную сюжетную арку, тем самым подогрев интерес к серии.

Зарубежные издания  
 В США книга вышла под названием  в серии «».

Примечания

Ссылки 
 Random House Page
 Spook's World

Романы 2005 года
Фэнтезийные романы на английском языке